Boljare je lahko:
 Boljare, Sjenica (Srbija)
 Boljare, Vlasotince (Srbija)